Obseg je lahko:

 obseg, dolžina sklenjene krivulje.
 obseg, algebrska struktura.
 obseg, invarianta grafa.

matematika